Chin Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinzhou Qu, härad, Liaoning, Dalian Shi, 
 Jinzhou Shi (härad), Hebei, 
 Linghai Shi (härad i Kina), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar